

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 4, w tym 2 podstawowe
 Osiecze – część miasta Świnoujście
 Osiecze – część wsi Podlesie w woj. podkarpackim, w pow. dębickim, w gminie Czarna 
 Osiecze – osada w woj. zachodniopomorskim, w pow. gryfińskim, w gminie Trzcińsko-Zdrój
 Osiecze – wieś w woj. zachodniopomorskim, w  pow. kamieńskim, w gminie Świerzno

Zobacz też 
 Osieczek
 Mielizna Osiecka
 Osiecko